Терек — тюркомовне слово, яке має різні варіанти походження. За версією Е. М. Мурзаєва назва має тюркське походження і означає тополя. Такий варіант є найбільш поширений, і присутній у народів Середньої Азії, особливо у казахів. Він проявляється у багатьох топонімах — Актерек (біла тополя), Каратерек (чорна тополя), Теректи (тополиний гай), але має і повсякденне значення, наприклад, існує однойменна дитяча гра. А. В. Суперанська наводить інший варіант походження слова, і спирається на більш давнє його походження — від давньотюркського значення річки. Але даний варіант є спірний і не використовується у широких наукових колах, так як давня назва річки Терек, від якої і відштовхувалась науковець, не Терек, а Терка. Згідно з дослідженнями тюркологів кінця 1980-х терек генетично відноситься до хунно-булгарського терміна, який означає джерело, річка. За третьою версією терек має балкарське походження (terk) і означає швидкий, різкий, буйний. Так, наприклад, карачаєво-балкарська назва Терксу означає швидка вода.

 Терек — річка на півдні Росії, впадає до Каспійського моря

 Терек — російський футбольний клуб з міста Грозний
 П-18 «Терек» — радянська радіолокаційна станція.

 Терек Ольга Іштванівна — український фізіолог рослин

Див. також 
 Терщина
 Актерек
 Байтерек
 Єсентерек
 Жантерек
 Каратерек
 Коктерек
 Костерек
 Саритерек
 Теректи
 Уштерек

Примітки